Colquhoun steht für

 Clan Colquhoun, schottischer Clan

Colquhoun ist der Familienname folgender Personen:

 Alva Colquhoun (* 1942), australische Schwimmerin

 Christopher Colquhoun (* 1970), britischer Schauspieler
 Ithell Colquhoun (1906–1988), britische Malerin, Dichterin und Alchemistin
 James Colquhoun (1780–1855), britischer Jurist und Diplomat
 Leroy Colquhoun (* 1980), jamaikanischer Hürdenläufer und Sprinter
 Malcolm Colquhoun (* 1947), britischer Schulträger und schottischer Clan Chief
 Maureen Colquhoun (1928–2021), britische Politikerin (Labour Party)
 Patrick Colquhoun (1745–1820), schottischer Kaufmann, Statistiker, Politiker und Diplomat